Кавех Резаи (, 5 апреля 1992, Исламабаде-Герб) — иранский футболист, нападающий, выступающий за бельгийский клуб «Шарлеруа» и сборную Ирана.

Клубная карьера 
Кавех Резаи — воспитанник иранского клуба «Фулад». Летом 2012 года он перешёл в «Сайпу», а в самом конце 2014 года — в «Зоб Ахан». 16 апреля 2015 года Резаи сделал хет-трик в домашнем поединке против «Нафт Тегерана».

16 июня 2016 года Резаи подписал контракт с тегеранским «Эстеглялем». А спустя год он перешёл в бельгийский «Шарлеруа».

Карьера в сборной 
8 сентября 2015 года Кавех Резаи дебютировал в составе сборной Ирана в гостевом матче против команды Индии, проходившем в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2018 года.

Достижения 
 «Зоб Ахан»
 Обладатель Кубка Ирана (2): 2014/15, 2015/16

Статистика

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на worldfootball.net

Футболисты Ирана
Игроки ФК «Фулад»
Игроки ФК «Сайпа»
Игроки ФК «Зоб Ахан»
Игроки ФК «Эстегляль»
Игроки ФК «Шарлеруа»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки сборной Ирана по футболу